Miss Adventure – cortometraggio del 1916 diretto da William Wolbert
Miss Adventure – film del 1919 diretto da Lynn Reynolds

Miss Adventure – serie tv del 1964 prodotto dalla ABC Weekend Television